Die neunte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1967 in Bangkok (Thailand) ausgetragen. Das Turnier begann am 15. April und endete am 27. April. Sieger wurde Israel durch einen 3:0-Sieg im Finale gegen Indonesien.

Modus 
Die 14 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils drei oder vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Israel wurde zum vierten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1967 auf rsssf.com (englisch)

1967
Fußballveranstaltung 1967
Fußball (Thailand)
Sportveranstaltung in Bangkok